Ulica Tamka – popularna nazwa ulic w Polsce.

 Ulica Tamka w Łodzi
 Ulica Tamka w Gdańsku
 Ulica Tamka w Warszawie

Tamka